Meißner Straße steht für:
 Meißner Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude und Liste der Kulturdenkmale in Niederwartha
 Meißner Straße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neustadt-Neuschönefeld
 Meißner Straße in Radebeul, sächsische Staatsstraße

Siehe auch:
 Alte Meißner Straße,  historische Handelsstraße in Sachsen